Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
 Teatr Muzyczny w Karlinie
 Teatr Muzyczny w Lublinie
 Teatr Muzyczny w Łodzi
 Teatr Muzyczny w Poznaniu
 Teatr Muzyczny w Toruniu
 Teatr Muzyczny „Roma” w Warszawie
 Teatr Muzyczny "Tintilo" w Warszawie
 Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu

Zobacz też:
 Teatr muzyczny